VM i snooker 2005, Embassy World Snooker Championship, spelades i The Crucible Theatre i Sheffield, England, den 16 april–2 maj 2005. Shaun Murphy vann sin första VM-titel efter att ha slagit Matthew Stevens i finalen med 18–16. Stevens ledde länge finalen men Murphy vände på slutet och vann.

Händelser under turneringen 
 Shaun Murphy är, tillsammans med 1986 års vinnare Joe Johnson, den mest sensationelle segraren i VM:s historia. Han gav 151 gånger pengarna tillbaka inför turneringen. Murphy blev dessutom den förste kvalspelaren att vinna VM sedan Terry Griffiths 1979.

 Matthew Stevens, å sin sida, förlorade sin andra VM-final. Han föll mot landsmannen Mark Williams år 2000 med samma siffror. Stevens är därmed den ende, tillsammans med Jimmy White, som varit i final i VM mer än en gång men aldrig vunnit VM sedan man började spela i The Crucible 1977. Stevens har dessutom varit i semifinal vid ytterligare tre tillfällen, och där aldrig förlorat med större marginal än två frames.

 John Parrott misslyckades att kvalificera sig för VM för första gången i karriären.

 Mark Williams gjorde ett maximumbreak i sin match i första omgången mot Robert Milkins, som han vann med 10–1. Detta var Williams första och hittills enda maximumbreak i karriären. Det var dessutom det sjätte någonsin i VM, tidigare hade Ronnie O'Sullivan gjort två och Cliff Thorburn, Jimmy White och Stephen Hendry varsitt.

 Steve Davis gick till kvartsfinal för första gången sedan 1996. Vid 47 år och 8 månaders ålder blev han därmed den äldste kvartsfinalisten sedan Ray Reardon 1985. Reardon var då 52 år och 6 månader och gick för övrigt även till semifinal i samma turnering där han föll mot just Steve Davis.

 Detta var den sista VM-turneringen som sponsrades av tobaksbolaget Embassy. Storbritannien hade infört hårdare lagar mot sponsring från tobaksbolag, och nästa år skulle spelföretaget 888.com komma att ta över som huvudsponsor.

 Det gjordes 64 centuries i detta VM.

Resultat

Källor 

2005 i Storbritannien
Snookersäsongen 2004/2005
2005
Sportevenemang i Sheffield